Хуа́н Юнпи́н (; 18 февраля 1954 — 19 октября 2019, Париж, Франция) — китайский и французский художник.

Биография 
 Родился в 1954 году в Сямэне, Китай.
 Закончил в 1982 Академию изящных искусств Чжэцзян.
 С 1989 года живёт в Париже, Франция.

Творчество 
Работая с разнообразными традициями и медиа, Хуан Юнпин создает провокационные работы, которые призывают зрителя пересмотреть все — от идеи искусства до национальной идентичности и сегодняшней истории. Одна из основных фигур сямыньского дадаизма (коллектива китайских художников, заинтересованных в создании новой китайской культурной идентичности путём соединения традиций модернизма и даосизма), Хуан Юнпин пересматривает принятые определения истории и эстетики. Скульптуры и инсталляции художника обычно сопоставляют традиционные объекты и образы с современными.

Большинство ранних работ Хуана Юнпина были подчеркнуто неэстетичны. Произведение, которое он представил на выставке «Inside Out: New Chinese Art» в центре современного искусства в 1998 являло собой груду бумаги. Хуан Юнпин создал его поместив две книги — учебник по западному искусству 20 столетия на английском языке и книгу о традиционном китайском искусстве — в стиральную машину, превратив их в единую малопривлекательную массу. Художник получил известность благодаря своим масштабным работам. Таким, например, как
реалистичная, в натуральную величину скульптура тигра на спине слона. Хуан Юнпин начал карьеру в 1980-х как живописец, но скоро изменил вектор своей работы. Он и несколько друзей основали одну из наиболее радикальных художественных групп в Китае. Располагая информацией преимущественно из западных журналов об искусстве, они стали заочными «студентами» Йозефа Бойса, Джона Кейджа и Дюшана.

В 1989 Хуан был приглашён в Париж для участия в выставке «Маги Земли» («Magicians of the Earth») — выставке, которая объединила западное и не-западное искусство вместе. Пока художник был в Париже, произошли события на площади Тяньаньмэнь и Хуан решил остаться во Франции. Как заметили многие критики, искусство Хуана изменилось после переезда. То, что он делал в Китае было эфемерно, связано с перформансами, было в духе Дюшана. Его европейские работы более материальны, с акцентом на даосизм и буддизм, более «китайские».

Персональные выставки 
 2007 «Huang Yong-Ping: From C to P», Gladstone Gallery, New York
 2006 «House of Orcales: A Huang Yong Ping Retrospective», Mass MOCA, North Adams
 2006 «Pantheon», Centre international d’art et du paysage de l’ile de Vassiviere
 2006 «Les Mains de Bouddha», Galerie Anne de Villepoix, Paris, France
 2005 «House of Orcales: A Huang Yong Ping Retrospective», Walker Art Center, Minneapolis
 2004 «Un Cane italiano», Galerie Beaumontpublic, Luxembourg
 2003 Mass MoCA
 2003 Beacon Project Space, Beacon, New York
 2003 NMAC, Spain
 2003 Groningen, the Netherlands
 2003 Musée Danon, France
 2001 «Om Mani Padme Hum», Barbara Gladstone Gallery, New York, USA
 2000 «Taigong fishing, Willing to Bite the Bait», Jack Tilton Gallery, New York, USA
 1999 «Crane’s legs, Deer’s tracks», Project Gallery at CCA Kitakyushu, Japan
 1998 Jack Tilton Gallery, New York
 1998 De Appel, Amsterdam, Holland
 1997 «Da Xian-The Doomsday», Art & Public, Geneva, Switzerland
 1997 «Le sage suivant l’exemple de l’araignée qui tisse sa toile», Galerie Beaumont, Luxembourg
 1997 «Péril de Mouton», Fondation Cartier pour l’Art Contemporain, Paris, France
 1996 «Trois Pas, Neuf Traces», Atelier d’Artistes de la Ville de Marseille
 1995 «Pharmacie», Galerie Froment & Putman, Paris, France
 1994 «Kearny Street: An Installation by Huang Yong Ping», Capp Street Project, San Francisco
 1994 «Chinese Hand Laundry», New Museum of Contemporary Art, New York
 1993 «1 & 108», Akademie Schloss Solitude, Stuttgart, Germany
 1992 «La maison d’augures», Galerie Froment & Putman, Paris, France
 1991 «Réapparation de la Croix-Rouge», Hôpital Ephémère, Paris, France
 1991 «Nous devons encore construire une grande cathédral», Galerie Fenster, Frankfurt, Germany
 1990 «Sacrifice au feu, (Cézanne, Saint-Victoire 1990)», L’Ecole des Beaux-Arts d’Aix-en Provence, France
 1990 L’Ecole des Beaux-Arts d’Avignon, France
 1990 L’Ecole des Beaux-Arts de Rouen, France

Работы 
 «The History of Chinese Painting and the History of Modern Western Art washed in the washing machine for two minutes» , 1987
 Pentagon, 2007
 Colosseum, 2007

Примечания

Ссылки 
 Работы и информация о художнике на сайте Gladstone Gallery
 Статья в New York Times
 Статья в Frieze Magazine
 Информация на ArtNet

Современные художники Франции
Современные художники Китая